Ambrosy oder Ambrozy ist der Familienname folgender Personen:

 Árpád Ambrózy (1882–1954), ungarischer Generalleutnant
 Peter Ambrozy (* 1946), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Sámuel Ambrózy (auch: Sámuel Ambrózy; 1748–1806), ungarischer lutherischer Theologe
 Sándor Ambrózy (1903–1992), ungarischer Bildhauer
 Sven Ambrosy (* 1970), deutscher Politiker der SPD und Landrat im Landkreis Friesland
 Wenzel Bernard Ambrozy (1723–1806), böhmischer Historienmaler